

Patronyme

 John Musto, (1954- ),) est un pianiste et compositeur américain.
 Keith Musto, (1936- ), est un skipper britannique.
 Michael Musto, (1955- ), est un journaliste américain.

Sport nautique
 Le Musto Skiff est un skiff d'une longueur de .

Entreprise 
 Musto, marque de vêtements basée en Angleterre.

Homonymie
Homonymie de patronyme